Moses Blass (Belo Horizonte, 1937. március 24. –) brazil-zsidó kosárlabdázó.

Blass részt vett az 1960. évi nyári olimpiai játékokon, ahol a brazil kosárlabda-válogatott az Egyesült Államok és a Szovjetunió mögött bronzérmet szerzett. Blass összesen 2 pontot dobott a tornán.

Jegyzetek

Források 

1937-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil kosárlabdázók
Brazil olimpiai bronzérmesek
Brazíliai zsidók
Élő személyek
Irányítók